Mercedes AMG High Performance Powertrains  (předtím známý pod jménem Mercedes-Ilmor či Mercedes-Benz HighPerformanceEngines Ltd) je výrobce motorů pro monoposty Formule 1, který má sídlo v Anglii. Od roku 1995 jejich motory pohánějí monoposty Formule 1 stáje McLaren. V sezóně 2023 dodává společnost motory F1 týmům Mercedes AMG Petronas, Williams Racing, McLaren a Aston Martin.

Zázemí 
Ilmor byl založen Mario Illienem a Paulem Morganem v roce 1983, jako nezávislý Britský výrobce motorů pro Formuli 1. Jméno společnosti bylo složeno z části příjmení obou zakladatelů. První vlastní motory byly sestaveny pro IndyCars.

Daimler-Benz získal 25% podíl od Chevroletu v roce 1993. V roce 2002 Daimler AG zvýšil svůj podíl ve firmě na 55 % a přejmenoval společnost na Mercedes-Ilmor. V roce 2005 se Daimler stal jediným vlastníkem firmy a přejmenoval ji na Mercedes-Benz High Performance Engines Ltd.

Kompletní výsledky ve Formuli 1 

Poznámky

Externí odkazy 
  Oficiální web Mercedes-Benz High Performance Engines

Mercedes-Benz
Formule 1
Mercedes-Benz Group